HMS Salmon (engl.: Lachs) war der Name zweier britischer Kriegsschiffe:

HMS Salmon (H58) war ein Zerstörer der R-Klasse. Er lief am 7. Oktober 1916 vom Stapel, wurde 1933 in HMS Sable umbenannt und 1937 verschrottet.
HMS Salmon (N65) war ein U-Boot der Shark-Klasse. Das Boot lief am 30. April 1934 vom Stapel und wird seit Juli 1940 vermisst.

Salmon